Hallermann ist der Familienname folgender Personen:
 August Hallermann (1896–1966), deutscher Politiker (NSDAP) und SS-Führer
 Friederike Hallermann (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Georg Hallermann (1898–1930), deutscher paramilitärischer Aktivist
 Hannah Hallermann (* 1982), deutsche bildende Künstlerin, lebt und arbeitet in Berlin
 Heribert Hallermann (* 1951), deutscher Theologe, Professor für Kirchenrecht
 Ludger Hallermann (1936–2019), deutscher Geodät

Siehe auch:
Hallermann-Streiff-Syndrom